Asiatiska mästerskapet i fotboll 1976 var den sjätte upplagan av turneringen. Huvudturneringen spelades i Iran. Lagen delades upp i två trelagsgrupper. Iran vann turneringen för tredje gången i följd, genom att vinna finalen mot Kuwait med 1–0.

Deltagande lag 

  – direktkvalificerade som värdland
  – Kuwait och Sydjemen gick vidare från kvalgrupp 1 efter att övriga lag dragit sig ur
  – Kuwait och Sydjemen gick vidare från kvalgrupp 1 efter att övriga lag dragit sig ur
  - vinnare av kvalgrupp 2
  - vinnare av kvalgrupp 3
  – tvåa i kvalgrupp 4
  - tvåa i kvalgrupp 2 men drog sig ur
  - tvåa i kvalgrupp 3 men drog sig ur
  - vinnare av kvalgrupp 4 men drog sig ur

Kvalspel

Grupp 1 
 Bahrain, Libanon, Syrien och Pakistan drog sig alla ur och Kuwait och Sydjemen gick båda vidare.

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Gruppfördelningsmatcher

Grupp 4A

Grupp 4B

Semifinal

Match om tredje pris

Final 

Nordkorea och Kina kvalificerade för slutturneringen.

Huvudturnering

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel 
{{4Teambracket-with third

| 10 juni 1976 - Teheran| (e.fl.)|3||2
| 10 juni 1976 - Teheran| (e.fl.)|2||0

| 13 juni 1976 - Teheran||1||0

| 12 juni 1976 - Teheran||0||1
}}

 Semifinaler 

 Bronsmatch 

 Final 

Vinnare

 Målskyttar 3 mål:  Nasser Nouraei
  Gholam Hossein Mazloumi
  Fathi Kamel2 mål:  Alireza Azizi
  Alireza Khorshidi
  Hassan Roshan1 mål:  He Jia
  Wang Jilian
  Ali Parvin
  Sabah Abdul-Jalil
  Falah Hassan
  Kadhim Waal
  Abdulaziz Al-Anberi
  Faisal Al-Dakhil
  Farooq Ibrahim
  Mokhtar Dahari

 Bästa lag i målskytte 13 mål: 6 mål: 3 mål: 2 mål: 1 mål: 0 mål:'''

Källor

Externa länkar 
 Detaljer hos RSSSF

1976 i Iran
1976
Fotboll i Iran
Fotbollsåret 1976
Sportevenemang i Iran